

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Goln“ beginnt.

Goln



Golni 
 Gölnitz, Amalie von (1780–1854), deutsche Vögtin, die minderjährig mit einem 20 Jahre älteren Grafen verheiratet wurde
 Gölnitz, Bartholomäus (1557–1635), deutscher Rechtswissenschaftler

Golno 
 Golnow, Martinus de († 1372), Domherr in Schwerin und Ratssekretär der Hansestadt Lübeck